Luchsiedlung ist der Name folgender Orte:

 Luchsiedlung (Kremmen), Wohnplatz der Stadt Kremmen, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Luchsiedlung (Wiesenaue), Wohnplatz der Gemeinde Wiesenaue, Landkreis Havelland, Brandenburg